Artemas Ward kan syfta på:

* Artemas Ward (1727–1800), amerikansk general 
 Artemas Ward (1762–1847), amerikansk politiker
 Artemas Ward (1848–1925), amerikansk författare

Se även 
 Artemus Ward (1834–1867), pseudonym för Charles Farrar Browne, amerikansk humorist